Grand Master Award oder Grand Master ist ein Preis, der:

 seit 1955 von der Mystery Writers of America (MWA) vergeben wird, siehe Edgar Allan Poe Award
 seit 1971 von der Svenska Deckarakademin vergeben wird, siehe Schwedischer Krimipreis

Siehe auch:
 Damon Knight Memorial Grand Master Award, Preis der Science Fiction and Fantasy Writers of America
 Gandalf Grand Master Award, Preis der World Science Fiction Society

en:Grand Master Award